Název Černíkovice má více sídel: 
 Černíkovice (okres Plzeň-sever) – obec v okrese Plzeň-sever
 Černíkovice (okres Rychnov nad Kněžnou) – obec v okrese Rychnov nad Kněžnou
 Černíkovice (zámek) – zámek na východním okraji obce
 Černíkovice (Chrášťany) – část obce Chrášťany v okrese Benešov

Související články 
 Černíkov
 Černík

Externí odkazy